Verschillende plaatsen in de Verenigde Staten:
Union City (New Jersey)
Union City (Californië)
Union City (Georgia)
Union City (Tennessee)
Union City (Indiana)
Union City (Pennsylvania)
Union City (Michigan)
Union City (Ohio)
Union City (Oklahoma)
Een film, zie Union City (film)
Union City (BART)